Buková kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Buková (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Buková (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar